МРД может иметь следующие значения:
 МРД — магистральная рулёжная дорожка, расположенная, как правило, параллельно ВПП по всей её длине.
 МРД (мотовоз рудничный дизельный) — серия мотовозов, производства Лугансктепловоза.